C68 steht für:
 Chrysler C68, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Harnröhrenkrebs, ICD-10-Code der Erkrankung
 Caldwell 68, ein astronomischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C68